est un personnage fictif de l'univers Saint Seiya. Général Marinas, Isaak est le gardien du pilier de l'Océan Arctique.

« La fin justifie les moyens » 
Isaak est un des Généraux les plus dévoués à la cause de l'Empereur des Mers. Son tempérament va d'ailleurs dans ce sens puisque le Général du Kraken apparait comme étant un homme froid, ne montrant aucune émotion et combattant pour l'idéal du plus fort. Un idéal qui, selon lui, doit s'appuyer selon l'adage : « la fin justifie les moyens… ».

Le combat de deux amis 
Lors de son combat contre les chevaliers d'Athéna au sein du Sanctuaire sous-marin, Isaak fit face au chevalier du Cygne : Hyôga. Combat particulier puisque Hyôga fut autrefois l'ami d'enfance du Général du Kraken : les deux hommes ayant suivi la même formation de chevalier en Sibérie. 

Malheureusement, le destin ne gardera que cet unique point commun entre eux, et pour cause …

Alors que Hyôga était encore jeune, et malgré les recommandations d'Isaak, Hyôga plongea dans les eaux gelées de la mer de Sibérie. Il manqua de se noyer et Isaak le secourut, perdant alors un œil dans ce sauvetage puis disparaissant dans les profondeurs. Après maintes recherches, Isaak sera finalement considéré comme disparu et laissé pour mort.

Toujours vivant car sauvé de la mort par une créature sous-marine (le Kraken ?) Isaak fut écœuré d'apprendre, quelques années plus tard, que Hyôga avait tué son maître le seigneur Cristal puis le chevalier Camus du Verseau. 
Isaak décida alors de rejoindre les rangs de Poséidon qui lui confia alors l'armure du Kraken. 

Durant leur affrontement, Hyôga décidera de laisser Isaak lui prendre la vie mais celui-ci choisira seulement de lui crever un œil. Malgré cet immense gage d'amitié, Isaak restera froid… Le chevalier du Cygne n'aura donc d'autre choix que de vaincre son adversaire. À l'issue de ce combat Isaak mourra, terrassé par l'Exécution de l'Aurore de Hyôga. Mais il a toutefois le temps de révéler que son comportement avait pour but de pousser Hyôga à dépasser ses sentiments, et que quelqu'un de déjà connu a poussé Poséidon à la guerre. Selon le taizen, Isaak peut produire un froid équivalent au zéro absolu et n'aurait donc pas eu le temps de montrer tout son cosmos qui serait en moyenne plus puissant que celui de son ami Hyoga.

Écaille 
L'Écaille d'Isaak représente le Kraken, mythologique monstre marin qui s'attaquait aux navires.

Technique 
Aurora Borealis
 Diamond Dust

Voix 
Dans la version originale, Isaak est doublé par Ryūsei Nakao. Dans la version Française, il est doublé par Serge Bourrier. Quant à Isaak jeune, il est doublé par Uemura Noriko dans la version originale et Virginie Ledieu dans la version Française.

Note 
On ne peut s'empêcher de remarquer que le kraken est une créature de la mythologie nordique (scandinave) et non de la mythologie grecque. Plusieurs hypothèses viennent expliquer cette "erreur" :
 Il est fort possible qu'il y ait eu confusion avec Cetus, le monstre marin qui dévastait les terres de Céphée, père d'Andromède. Ce qui se confirme avec la forme de l'armure qui rappelle Cetus (dans l'une de celles qui a donné naissance au mythe du Léviathan) et non un kraken. L'erreur viendrait de la traduction, les anglo-saxons confondant souvent Cetus avec le kraken, comme on peut le voir dans le film "Le Choc des Titans".
 Bien que tous les récits mythologique s'accordent à décrire le Kraken comme étant une pieuvre géante, Masami Kuramada fit le choix de lui donner l'apparence d'une gigantesque Raie Manta. Voici l'explication du choix de la Raie Manta : "Ce qui surprend immanquablement en voyant la Scale du Kraken par Kurumada, c'est que celle-ci ne ressemble absolument pas à un céphalopode comme dans les légendes nordiques, mais à une raie manta. Ce design inhabituel vient peut être d'un jouet transformer de cette époque. En effet, un robot de la gamme Seacon sorti en 1987 au Japon se nomme Kraken dans ce pays et a la forme d'une raie manta et l'on remarquera aussi que les Seacons peuvent s"assembler pour former un robot géant nommé... King Poséidon. La rareté de l'association Kraken-Raie Manta laisse penser qu'il ne s'agit pas d'une simple coïncidence et que Kurumada s'est peut être inspiré de ce robot en dessinant la Scale du Kraken en 1988".

Marinas de Poséidon
Personnage de fiction finlandais